Ceri peut désigner :
 Chandelle et Cierge en italien

Sigle 

 CERI, Centre de recherches internationales.
 CERI, ancien nom de l'École nationale supérieure d'informatique en Algérie, qui signifiait alors Centre d'Études et de Recherches en Informatique.

Toponyme 

 Ceri est une petite ville du Latium, une frazione de la commune de Cerveteri dans la province de Rome

Patronyme 

 Renzo di Ceri (~1475-1536), célèbre condottiere italien.

Divers 
 La Festa dei ceri (Fête des cierges) ou Corsa dei Ceri (Course des cierges), est une fête religieuse italienne.

Prénom 
 
Patronyme italien